Wurzelbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Wurzelbauer (1548–1620), Nürnberger Bildhauer und Erzgießer
 Johann Wurzelbauer (1595–1656), Nürnberger Erzgießer, Sohn von Benedikt Wurzelbauer
 Johann Philipp Wurzelbauer, siehe Johann Philipp von Wurzelbau (1651–1725), Nürnberger Astronom

Siehe auch:

 Wurzelbauer (Mondkrater), benannt nach Johann Philipp von Wurzelbau